La route départementale 994, ou RD 994, est une des routes départementales de France correspondants à d'anciennes routes nationales ou à d'anciens tronçons déviés :
 l'ex-RN 94 dans le Gard, en Vaucluse et dans les Hautes-Alpes
 l'ex-RN 394 dans la Marne et la Meuse, cf. RD 994 (Marne et Meuse)
 l'ex-RN 494 dans la Côte-d'Or, en Saône-et-Loire et dans l'Allier
 l'ex-RN 594 dans le Lot et l'Aveyron

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Allier
 Routes des Hautes-Alpes
 Routes de l'Aveyron
 Routes de la Côte-d'Or
 Routes du Gard
 Routes du Lot
 Routes de la Marne
 Routes de la Meuse
 Routes de Saône-et-Loire
 Routes du Vaucluse

994